Adolfo I de Schaumburg-Lippe (Bückeburg, 1 de agosto de 1817-ibidem, 8 de mayo de 1893) fue un gobernante del principado de Schaumburg-Lippe.

Biografía 
Nació en Bückeburg, hijo del príncipe Jorge Guillermo de Schaumburg-Lippe y la princesa Ida de Waldeck-Pyrmont (1796-1869).

Sucedió como príncipe de Schaumburg-Lippe tras la muerte de su padre, el príncipe Jorge Guillermo, el 21 de noviembre de 1860. En 1866, Schaumburg-Lippe firmó un tratado militar con Prusia, y en 1867 entraron en una unión militar, donde los Schaumburgueses servían en el ejército prusiano. También en 1867, Schaumburg-Lippe se convirtió en un miembro de la Confederación Alemana del Norte, y más tarde en 1871 se convirtió en un estado del Imperio alemán en su fundación. Murió en Bückeburg y fue sucedido por su hijo, Jorge.

Matrimonio e hijos 

El 25 de octubre de 1844 en Arolsen, Adolfo se casó con su prima, la princesa Herminia de Waldeck-Pyrmont (1827-1910), una hija del príncipe Jorge II de Waldeck-Pyrmont. Su madre era una hermana de su padre. La pareja tuvo ocho hijos:

Herminia (1845-1930), casada con el duque Maximiliano de Wurtemberg, único hijo del duque Pablo Guillermo de Wurtemberg.
Jorge (1846-1911), sucedió a su padre como príncipe de Schaumburg-Lippe; casado con la princesa María Ana de Sajonia-Altemburgo.
Germán (1848-1928).
Emma (1850-1855).
Ida (1852-1891), casada con el príncipe Enrique XXII de Reuss-Greiz.
Otón Enrique (1854-1935), casado con Ana von Koppen.
Adolfo (1859-1916), casado con la princesa Victoria de Prusia, hija del emperador alemán Federico III y de la princesa real Victoria, hija mayor de la reina Victoria del Reino Unido.
Emma (1865-1868).

Condecoraciones 
  Reino de Prusia:
 Caballero de la Orden del Águila Roja, 1ª Clase, 18 de enero de 1850
 Caballero de la Orden del Águila Negra, 18 de enero de 1872
 :
 Caballero de la Orden de la Fidelidad, 1885
 Caballero de la Orden de Bertoldo I, 1885	
   Austria-Hungría: Gran Cruz de la Orden de San Esteban, 1885
 : Caballero Honorario Gran Cruz de la Honorable Orden del Baño (división civil), 16 de mayo de 1892

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Schaumburg-Lippe

Príncipes de Schaumburg-Lippe
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Bückeburg